Штайнбах-ам-Аттерзе () — община () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

Входит в состав округа Фёклабрукк.  Население составляет 845 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 62 км². Официальный код  —  41740.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Верхней Австрии